Saffiorfik bezeichnet:
 Saffiorfik, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saffiorfik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saffiorfik (Insel, bei Kangersuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saffiorfik (Insel, bei Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland